De naam Maasboulevard komt op meerdere plaatsen langs de Maas of de Nieuwe Maas voor, waaronder:
 Maasboulevard ('s-Hertogenbosch)
 Maasboulevard (Maastricht)
 Maasboulevard (Roermond)
 Maasboulevard (Rotterdam)
 Maasboulevard (Schiedam)
 Maasboulevard (Venlo)
 Maasboulevard (Vlaardingen)